Саверн:

 Саверн — муниципалитет (город) на крайнем востоке Франции, в департаменте Нижний Рейн региона Эльзас.
 Саверн — кантон во Франции, в департаменте Нижний Рейн в регионе Эльзас в округе Саверн.
 Саверн — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Эльзас.